Ninth Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Ninth Avenue – stacja metra w Nowym Jorku